Кахтун — река на полуострове Камчатка в Усть-Камчатском районе Камчатского края России. Длина реки — 40 км. Начинается на Быстринском хребте, впадает в реку Камчатка слева на расстоянии 254 км от устья.

Бассейн реки сложен породами нижнего вулканогенного комплекса. По названию реки в 1980 году образован термин для обозначения особой свиты нижнеплиоценового возраста, кахтунской.

Код водного объекта 19070000112120000015769.

Примечания 

Притоки Камчатки
Реки Усть-Камчатского района